Hymn till friheten kan syfta på:

 Hymn till friheten – Greklands och Cyperns nationalsånger, se Ymnos pros tin Eleftherian
Hymn till friheten (Ivan Gundulić) – en kroatisk hymn